Uluç Ali Pasja, 16e-eeuw Ottomaans admiraal
 Ali Pasja (Albanees militair), 1741-1822
 Ali Pasja (Turks politicus), 1815-1871